Смертельная опасность — американский фильм-драма 1994 года, режиссёр Брайан Мэрфи.
 Смертельная опасность — американский боевик 1996 года, режиссёр Си Томас Хауэлл.